Врањ је насеље у општини Тузи у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 1.012 становника (према попису из 2003. било је 836 становника).

Демографија 
У насељу Врањ живи 582 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 33,4 година (32,5 код мушкараца и 34,4 код жена). У насељу има 172 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 4,86.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Тузи
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори